Швиловзе () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк. Занимает площадь 58,16 км². Официальный код — 12 0 69 590.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Население

География 
Крупнейшие озёра — Швиловзе, Темплинер-Зе и Капутер-Зе.

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Бранденбурга